Светлана Александровна Володина — филолог, искусствовед, член-корреспондент Российской академии художеств (2012).

Биография 

Светлана Александровна Володина родилась 26 февраля 1935 года в Одессе. В 1957 году окончила Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (по специальности «филолог»).

Работала переводчиком в Управлении внешних сношений Министерства культуры СССР, старшим редактором в Отделе международных связей Госкомитета по радиовещанию и телевидению, инокорреспондентом Бюро переводчиков МК СССР. В 1967 году С. А. Володина начала свою творческую деятельность в Академии художеств СССР.

Автор публикаций в периодической прессе, сценариев документальных фильмов, сценария художественного фильма «Ищите женщину», а также статей в различных сборниках, в том числе академических, на темы, связанные с историей Академии художеств.

Светлана Александровна — автор сценария известного кинофильма «Ищите женщину» (режиссёр — А. Сурикова), а также двухсерийного документального фильма «Смерть Владимира Маяковского».

Живёт и работает в Москве.

Звания 
 Член-корреспондент Российской академии художеств (Отделение искусствознания и художественной критики, с 2012 года)
 Заслуженный работник культуры РФ
 Кандидат искусствоведения

Монографии, научные труды 
 Володина С. А. (сост.) Жан Эффель. Избранное. (, 1983; переиздание в 1992 г.)
 Жан Эффель. Сотворение мира. Вып. 1. Небо и земля: Альбом. Вступ. статья и пер. текстов С. А. Володиной. (: Изобразительное искусство, 1984)
 Французская одноактная драматургия. Перевод с французского, составление, вступительная статья С. А. Володиной. (: Искусство, 1984)
 Современная французская комедия. В 2-х т. Перевод с французского, составление, вступительная статья С. А. Володиной. (, 1985)
 Симона Берто. Эдит Пиаф. Перевод с французского С. А. Володиной. (, 1991. несколько переизданий)
 Володина С. А. Благотворительность в Российской академии художеств. (, 2016)

Государственные и общественные награды и премии 
 Медаль ГДР «За сотрудничество между народами ГДР и СССР»
 Медаль в честь 850-летия Москвы
 Медаль Ветерана труда
 Почётная Премия «За вклад в развитие науки, культуры и искусства» Российского авторского общества (2011)
 Золотая медаль Российской академии художеств РАХ (2017)
 Благодарности РАХ.

Признание коллег 
Президент Российской академии художеств Зураба Церетели в поздравлении с юбилеем Светлане Александровне Володиной, в частности, сказал:

Примечания

Ссылки 
 Володина Светлана Александровна на сайте «Российская академия художеств»

Члены-корреспонденты РАХ